Кингстон је скраћена верзија енглеске синтагме Краљев град („King's Town“). Овај термин се може односити на:

Градове

Аустралија 
 Кингстон (Канбера)
 Кингстон (Норфок), главни град територије
 Кингстон (Јужна Аустралија)
 Кингстон на Мареју
 Кингстон (Тасманија)
 Кингстон (Викторија)
 Кингстон (Мелбурн)

Канада 
 Кингстон (Нови Брунсвик)
 Кингстон (Нова Шкотска)
 Кингстон (Онтарио), је град у Канади у покрајини Онтарио. Према резултатима пописа 2011. у граду је живело 123.363 становника

Јамајка 
 Кингстон (Јамајка), главни град Јамајке

Нови Зеланд 
 Кингстон (Нови Зеланд)

Свети Винсент и Гренадини 
 Кингстон, Свети Винсент и Гренадини

Уједињено Краљевство

Енглеска 
 Кингстон (Кембриџшир)
 Кингстон (Девон)
 Кингстон (острво Вајт)
 Кингстон (Кент)
 Кингстон (Хемпшир)
 Кингстон на Халу, или краће Хал (енгл. Hull) је град у Уједињеном Краљевству у Енглеској у грофовији Источни Јоркшир. Налази се око 40 километара од Северног мора на реци Хал, на њеном споју са естуаром реке Хамбер. Према процени из 2007. у граду је живело 258.700 становника
 Кингстон на Темзи, данас део Лондона

Шкотска 
 Кингстон (Источни Лотијан)
 Кингстон (Мореј)

САД 
 Кингстон (округ Кингс)
 Кингстон (округ Фресно)
 Кингстон (Џорџија), је град у америчкој савезној држави Џорџија. По попису становништва из 2010. у њему је живело 637 становника
 Кингстон (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Кингстон (Луизијана
 Кингстон (Мериленд)
 Кингстон (Масачусетс), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Кингстон (Мичиген), је град у америчкој савезној држави Мичиген
 Кингстон (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури
 Кингстон (Њу Хемпшир)
 Кингстон (Њу Џерзи), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Кингстон (Њујорк), је град у америчкој савезној држави Њујорк
 Кингстон (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Кингстон (Оклахома), је град у америчкој савезној држави Оклахома
 Кингстон (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Kingston, Rhode Island
 Кингстон (Тенеси), је град у америчкој савезној држави Тенеси
 Кингстон (Тексас)
 Кингстон (Јута), је град у америчкој савезној држави Јута
 Кингстон (Вашингтон), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
 Кингстон (Висконсин), је град у америчкој савезној држави Висконсин
 Кингстон (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Кингстон (Невада), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Невада
 Кингстон (Нови Мексико), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Нови Мексико

Остало 
 Кингстон текнолоџи, амерички произвођач електронских меморија

viseznacnost-->